Reindorf ist der Name
 eines Stadtteils von Wien, siehe Reindorf
 einer Ortschaft in der Gemeinde Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 einer Wüstung bei Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, siehe Reindorf (Wüstung)

Reindorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Christian Reindorf (1834–1917), ghanaischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Raindorf
 Reindorp
 Reyndorp
 Reinsdorf
 Rheindorf (Begriffsklärung)